Провинция Гвадалахара () входит в автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча и включает в себя 288 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Гвадалахары также объединены в четыре комарки: Ла-Алькаррия, Ла-Серрания, Сеньорио-де-Молина и Кампинья.

Провинция Гвадалахара занимает площадь в 12 167 км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Гвадалахара, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Гвадалахары — Сигуэнса (386,87 км²), а самый маленький — Торре-дель-Бурго (4,91 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Гвадалахара, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Гвадалахара указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Абанадес
 2 — Абланке
 3 — Адобес
 4 — Аламинос
 5 — Аларилья
 6 — Альбалате-де-Сорита
 7 — Альбарес
 8 — Альбендьего
 9 — Алькосер
 10 — Альколеа-де-лас-Пеньяс
 11 — Альколеа-дель-Пинар
 12 — Алькорочес
 13 — Альдеануэва-де-Гвадалахара
 14 — Альгар-де-Меса
 15 — Альгора
 16 — Альхондига
 17 — Алике
 18 — Альмадронес
 19 — Альмогера
 20 — Альмонасид-де-Сорита
 21 — Алосен
 22 — Аловера
 23 — Алустанте
 24 — Ангон
 25 — Ангита
 26 — Анкела-дель-Дукадо
 27 — Анкела-дель-Педрегаль
 28 — Арансуэке
 29 — Арбанкон
 30 — Арбетета
 31 — Архесилья
 32 — Армальонес
 33 — Армуния-де-Тахуния
 34 — Арройо-де-лас-Фрагвас
 35 — Атансон
 36 — Атьенса
 37 — Ауньон
 38 — Асукека-де-Энарес
 39 — Байдес
 40 — Баньос-де-Тахо
 41 — Баньуэлос
 42 — Барриопедро
 43 — Бернинчес
 44 — Бриуэга
 45 — Будиа
 46 — Бухаларо
 47 — Бустарес
 48 — Кабанильяс-дель-Кампо
 49 — Кампильо-де-Дуэньяс
 50 — Кампильо-де-Ранас
 51 — Камписабалос
 52 — Канредондо
 53 — Канталохас
 54 — Каньисар
 55 — Каса-де-Уседа
 56 — Касас-де-Сан-Галиндо
 57 — Каспуэньяс
 58 — Кастехон-де-Энарес
 59 — Кастельяр-де-ла-Муэла
 60 — Кастильфорте
 61 — Кастильнуэво
 62 — Сендехас-де-Энмедио
 63 — Сендехас-де-ла-Торре
 64 — Сентенера
 65 — Чека
 66 — Чекилья
 67 — Чильярон-дель-Рей
 68 — Чилоэчес
 69 — Сифуэнтес
 70 — Синковильяс
 71 — Сируэлас
 72 — Сируэлос-дель-Пинар
 73 — Кобета
 74 — Когольор
 75 — Когольудо
 76 — Кондемиос-де-Абахо
 77 — Кондемиос-де-Арриба
 78 — Конгострина
 79 — Коперналь
 80 — Кордуэнте
 81 — Сорита-де-лос-Канес
 82 — Дрьебес
 83 — Дурон
 84 — Эль-Кардосо-де-ла-Сьерра
 85 — Эль-Касар
 86 — Эль-Кубильо-де-Уседа
 87 — Эль-Оливар
 88 — Эль-Ордиаль
 89 — Эль-Педрегаль
 90 — Эль-Побо-де-Дуэньяс
 91 — Эль-Рекуэнко
 92 — Эль-Сотильо
 93 — Эмбид
 94 — Эскамилья
 95 — Эскариче
 96 — Эскопете
 97 — Эспиноса-де-Энарес
 98 — Эсплегарес
 99 — Эстаблес
 100 — Эстрьегана
 101 — Фонтанар
 102 — Фуэмбельида
 103 — Фуэнсемильян
 104 — Фуэнтелаигера-де-Альбатахес
 105 — Фуэнтеленсина
 106 — Фуэнтельсас
 107 — Фуэнтельвьехо
 108 — Фуэнтеновилья
 109 — Гаханехос
 110 — Галапагос
 111 — Гальве-де-Сорбе
 112 — Гаскуэния-де-Борнова
 113 — Гвадалахара
 114 — Энче
 115 — Эрас-де-Аюсо
 116 — Эррериа
 117 — Иенделаэнсина
 118 — Ихес
 119 — Ита
 120 — Омбрадос
 121 — Онтоба
 122 — Орче
 123 — Ортесуэла-де-Осен
 124 — Уэрмесес-дель-Серро
 125 — Уэртаернандо
 126 — Уэва
 127 — Уманес
 128 — Ильяна
 129 — Иньестола
 130 — Ируэсте
 131 — Хадраке
 132 — Хируэке
 133 — Ла-Бодера
 134 — Ла-Уэрсе
 135 — Ла-Мьерла
 136 — Ла-Миньоса
 137 — Ла-Ольмеда-де-Хадраке
 138 — Ла-Тоба
 139 — Ла-Юнта
 140 — Лас-Инвьернас
 141 — Лас-Навас-де-Хадраке
 142 — Леданка
 143 — Лоранка-де-Тахуния
 144 — Лупиана
 145 — Лусага
 146 — Лусон
 147 — Махаэльрайо
 148 — Малага-дель-Фресно
 149 — Малагилья
 150 — Мандайона
 151 — Мантьель
 152 — Маранчон
 153 — Марчамало
 154 — Масегосо-де-Тахуния
 155 — Матаррубиа
 156 — Матильяс
 157 — Масарете
 158 — Масуэкос
 159 — Медранда
 160 — Мехина
 161 — Мембрильера
 162 — Мьедес-де-Атьенса
 163 — Мильяна
 164 — Мильмаркос
 165 — Мирабуэно
 166 — Миральрио
 167 — Мочалес
 168 — Моернандо
 169 — Молина-де-Арагон
 170 — Монастерио
 171 — Мондехар
 172 — Монтаррон
 173 — Моратилья-де-лос-Мелерос
 174 — Моренилья
 175 — Мудуэкс
 176 — Негредо
 177 — Осентехо
 178 — Ольмеда-де-Кобета
 179 — Ореа
 180 — Пальмасес-де-Хадраке
 181 — Пардос
 182 — Паредес-де-Сигуэнса
 183 — Пареха
 184 — Пастрана
 185 — Пеньялен
 186 — Пеньяльвер
 187 — Пералехос-де-лас-Тручас
 188 — Перальвече
 189 — Пинилья-де-Хадраке
 190 — Пинилья-де-Молина
 191 — Пиос
 192 — Пикерас
 193 — Поведа-де-ла-Сьерра
 194 — Посо-де-Альмогера
 195 — Посо-де-Гвадалахара
 196 — Прадена-де-Атьенса
 197 — Прадос-Редондос
 198 — Пуэбла-де-Беления
 199 — Пуэбла-де-Вальес
 200 — Кер
 201 — Ребольоса-де-Хадраке
 202 — Ренера
 203 — Ретьендас
 204 — Риба-де-Саэлисес
 205 — Рильо-де-Гальо
 206 — Риофрио-дель-Льяно
 207 — Робледильо-де-Моернандо
 208 — Робледо-де-Корпес
 209 — Романильос-де-Атьенса
 210 — Романонес
 211 — Руэда-де-ла-Сьерра
 212 — Сасекорбо
 213 — Саседон
 214 — Саэлисес-де-ла-Саль
 215 — Сальмерон
 216 — Сан-Андрес-дель-Конгосто
 217 — Сан-Андрес-дель-Рей
 218 — Сантьюсте
 219 — Саука
 220 — Сайятон
 221 — Селас
 222 — Семильяс
 223 — Сетилес
 224 — Сьенес
 225 — Сигуэнса
 226 — Соланильос-дель-Экстремо
 227 — Сомолинос
 228 — Сотодосос
 229 — Тамахон
 230 — Тарагудо
 231 — Таравилья
 232 — Тартанедо
 233 — Тендилья
 234 — Терсага
 235 — Тьерсо
 236 — Тордельего
 237 — Тордельрабано
 238 — Тордесилос
 239 — Ториха
 240 — Торре-дель-Бурго
 241 — Торрекуадрада-де-Молина
 242 — Торрекуадрадилья
 243 — Торрехон-дель-Рей
 244 — Торремоча-де-Хадраке
 245 — Торремоча-дель-Кампо
 246 — Торремоча-дель-Пинар
 247 — Торремочуэла
 248 — Торрубиа
 249 — Тортола-де-Энарес
 250 — Тортуэра
 251 — Тортуэро
 252 — Траид
 253 — Трихуэке
 254 — Трильо
 255 — Уседа
 256 — Ухадос
 257 — Утанде
 258 — Вальдарачас
 259 — Вальдеаренас
 260 — Вальдеавельяно
 261 — Вальдеаверуэло
 262 — Вальдеконча
 263 — Вальдегрудас
 264 — Вальделькубо
 265 — Вальденуньо-Фернандес
 266 — Вальдепеньяс-де-ла-Сьерра
 267 — Вальдерребольо
 268 — Вальдесотос
 269 — Вальфермосо-де-Тахуния
 270 — Вальхермосо
 271 — Вальтабладо-дель-Рио
 272 — Вальверде-де-лос-Арройос
 273 — Виана-де-Хадраке
 274 — Вильянуэва-де-Алькорон
 275 — Вильянуэва-де-Архесилья
 276 — Вильянуэва-де-ла-Торре
 277 — Вильярес-де-Хадраке
 278 — Вильясека-де-Энарес
 279 — Вильясека-де-Уседа
 280 — Вильель-де-Меса
 281 — Виньуэлас
 282 — Ебес
 283 — Ебра
 284 — Еламос-де-Абахо
 285 — Еламос-де-Арриба
 286 — Юнкера-де-Энарес
 287 — Саорехас
 288 — Сарсуэла-де-Хадраке

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Гвадалахара